Unsterbliche steht für:

 Unsterbliche (Byzantinisches Reich), Elite-Militäreinheit
 Unsterbliche (Persisches Reich), Elite-Militäreinheit
 Unsterbliche (Rechtsextremismus), Kampagne deutscher Neonazis

Die Unsterbliche steht für:
 Die Unsterbliche, deutscher Titel des französischen Films L’immortelle von Alain Robbe-Grillet (1963)
 Raven – Die Unsterbliche, franko-kanadische Fantasy-Fernsehserie (1998–1999)

Der Unsterbliche steht für:
 Beiname von Athanasius der Große (≈300–373), Bischof von Alexandria

Siehe auch:

 Unsterblichkeit (Vorstellung eines ewigen Lebens)